Der Queen’s Ekiden (; offiziell , ) ist die jährlich ausgetragene nationale Meisterschaft im Langstrecken-Staffellauf (Ekiden) der japanischen Firmenteams bei den Frauen.

Hintergrund 
Leistungsstarke Läufer haben in Japan die Möglichkeit, einem Firmenteam beizutreten, bei deren Sponsor sie typischerweise für einige Arbeitsstunden einer belastungsarmen Tätigkeit nachgehen, sonst aber als Laufprofis bezahlt werden. Während auch Wettkämpfe und Meisterschaften in den international üblichen Disziplinen Bahn-, Cross- und Straßenlauf stattfinden, haben zusätzlich die Ekiden einen hohen Stellenwert. Bereits die nationalen Meisterschaften der Oberschulen werden live im TV übertragen, auf Universitätsebene ist der Hakone Ekiden für männliche Studenten jährlich eines der populärsten Sportereignisse des Landes. Der Queen’s Ekiden ist in diesem System die nationale Meisterschaft der Firmenteams bei den Frauen.

Überblick 
Der Wettbewerb fand erstmals 1981 parallel zur entsprechenden Veranstaltung bei den Männern, dem New Year Ekiden, statt. Austragungsort der Läufe war Ise in der Präfektur Mie. Die Streckenlänge betrug bei den Frauen 16,3 km, welche auf vier Läuferinnen aufgeteilt wurden; die bei der Erstveranstaltung vier teilnehmenden Teams waren Auswahlmannschaften verschiedener Regionen. Im Folgejahr teilten sich fünf Läuferinnen eine Distanz von 24,5 km, außerdem nahmen den regionalen Auswahlteams erstmals auch Firmenteams teil. Seit 1983 wird die Veranstaltung getrennt vom Männerwettbewerb ausgetragen. Neuer Austragungsort wurde Gifu und die Streckenlänge wurde zunächst auf 30 km erhöht, die sich weiterhin fünf Läuferinnen teilten. Nach neun Wettbewerben über 30 km laufen seit 1992 laufen sechs Läuferinnen die Marathondistanz von 42,195 km, außerdem nehmen bereits seit 1988 ausschließen Firmenteams teil. Eine erneute Verlegung des Austragungsortes  in die Präfektur Miyagi folgte ab der 31. Austragung 2011. Seit 2012 trägt die Veranstaltung somit den vom Veranstalter, der Japan Industrial Track & Field Association, bestimmten Spitznamen Queen’s Ekiden in Miyagi.

Wie im japanischen Laufsport üblich haben einige Firmenteams auch ausländische, zumeist kenianische Läuferinnen unter Vertrag. Jedes Team darf nur eine nichtjapanische Läuferin aufstellen, außerdem ist der Einsatz dieser seit 2009 auf die kürzeste Etappe beschränkt. Diese Tatsache mag dazu beitragen, dass anders als bei den Männern viele Firmenteams ohne ausländische Unterstützung auskommen.

Das Rennen wird live beim Fernsehsender TBS übertragen. In den Jahren 2015 bis 2020 bewegten sich die Einschaltquoten im Bereich von etwa 7 bis 10 %.

Strecke 
Der seit 2011 gelaufene Kurs in der Präfektur Miyagi ist in sechs Etappen mit den Längen 7,6 km – 3,3 km – 10,9 km – 3,6 km – 10,0 km – 6,795 km unterteilt. Der erste Wechselpunkt unterschied sich bis 2019, sodass bis dahin die ersten zwei Etappen 7,0 km und 3,9 km lang waren. Der Start befindet sich in der Kleinstadt Matsushima, von der aus die Strecke südwestlich zum Ziel in Sendai führt. Bis zum dritten Wechselpunkt folgt der Streckenverlauf weitestgehend der Nationalstraße 45. Die Startetappe führt dabei entlang der Bucht von Matsushima, deren Kieferninseln zu den „drei schönsten Landschaften Japans“ gehören, und der weiteren Küste bis zum ersten Wechselpunkt in der Stadt Shiogama. Die folgende zweitkürzeste Etappe verläuft in Shiogama, bevor mit dem dritten Abschnitt die längste Etappe erfolgt. Wegen der Beschränkung von ausländischen Läuferinnen auf die kürzeste vierte Etappe setzten die Teams hier oft ihre vermeintlich stärkste einheimische Athletin ein. Über das dazwischenliegende Tagajo erreichen die auf der dritten Etappe eingesetzten Läuferinnen Sendai, durch das dann auch die letzten drei Etappen verlaufen. Auf der fünften, zweitlängsten Etappe werden dabei die meisten Höhenmeter des Tages bewältigt, sodass die Zeiten hier etwas langsamer als auf einem flachen Kurs sind. Das Ziel befindet sich auf der Laufbahn des Stadions Koshin Gom Athlete Park Sendai.

Der alte, bis 2010 genutzte Kurs in Gifu war in Etappenlängen von 6,6 km – 3,3 km – 10,0 km – 4,1 km – 11,6 km – 6,595 km unterteilt. Start und Ziel befanden sich im Nagaragawa-Stadion, zwei der Wechselpunkte lagen in der westlich von Gifu gelegenen Großstadt Ogaki. Die bis 1991 gelaufene 30 km lange Distanz hatte Etappenlängen von 3,1 km – 6,2 km – 5,3 km – 10,0 km – 5,4 km bzw. zuvor 5,0 km – 4,5 km – 6,3 km – 10,0 km – 4,2 km bis 1986.

Qualifikation 
Bis 2014 qualifizierten sich die Teams für die nationale Meisterschaft über ihre Platzierungen bei drei regionalen Ekidenrennen in West-, Ost- und Zentraljapan. 2015 wurde dieses System abgeschafft und stattdessen ein landesübergreifender Qualifikationswettbewerb eingeführt, der sogenannte Princess Ekiden. Bei diesem können sich die 14 Teams bestplatzierten Team ihre Teilnahme am Queen’s Ekiden erlaufen, während die Top 8 aus dem Vorjahr bereits gesetzt ist und nicht teilnimmt. Somit nehmen jährlich 22 Teams beim Queen’s Ekiden teil, vor Einführung des Princess Ekiden war die Gesamteilnehmerzahl nicht genau fixiert.

Statistik

Austragungen und Sieger 
Ergebnisse seit der Erstaustragung 1981.

Tln.: Anzahl an teilnehmenden Teams.

Bestzeiten 
Aktuelle und historische Streckenrekorde auf den einzelnen Etappen.

Weblinks 
 Unterseite bei TBS TV (japanisch)
 Ergebnisse bei der Japan Industrial Track & Field Association (japanisch)
 Japan Running News – englischsprachige Nachrichten zum Laufsport in Japan

Einzelnachweise 

Ekiden
Laufveranstaltung in Japan
Sportveranstaltung in der Präfektur Miyagi
Leichtathletikwettbewerb in Gifu
Sportveranstaltung in der Präfektur Mie
Erstveranstaltung 1981